Clinton é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
 Condado de Clinton (Illinois)
 Condado de Clinton (Indiana)
 Condado de Clinton (Iowa)
 Condado de Clinton (Kentucky)
 Condado de Clinton (Michigan)
 Condado de Clinton (Missouri)
 Condado de Clinton (Nova Iorque)
 Condado de Clinton (Ohio)
 Condado de Clinton (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos